Cygnet kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cygnet (ort i Australien), Tasmanien, Huon Valley,

USA 

 Cygnet (ort i USA), Ohio, Wood County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar